Рихард Линтнер (; ) — словацкий хоккеист, игравший на позиции защитника. 16 февраля 2015 года объявил о завершении карьеры игрока.

Биография 
На Чемпионате мира 2014 года в Беларуси Рихард работал на словацком телевидении в качестве комментатора и хоккейного эксперта.

Достижения 
Шведская хоккейная лига
 Серебряный призёр, 2002
 Наибольшее кол-во шайб(18) и очков (31) среди защитников, 2004

Международные соревнования
 Победитель чемпионата мира, 2002
 Наибольшее кол-во шайб (4) и очков (8) среди защитников, 2002
 Бронзовый призёр чемпионата мира, 2003

Примечания

Ссылки 
 Статистика Линтнера на eliteprospects
 Статистика Линтнера на hockeydb
 

Хоккейные защитники
Хоккеисты Словакии
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки ХК «Спишска Нова Вес»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки ХК МОДО
Игроки ХК «Юргорден»
Игроки ХК «Шеллефтео»
Игроки ХК «Ферьестад»
Игроки ХК «Рёгле»
Игроки ХК «Фрибур-Готтерон»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК СайПа
Игроки ХК «Лукко»
Игроки «СХК 37 Пьештяны»
Хоккейные функционеры Словакии
Задрафтованные ХК «Аризона Койотис»